Круппа — присілок у Боровицькому районі Новгородської області.
 Круппа — прізвище німецького походження, зустрічається також серед українців.

Див. також 
 Крупа (значення)
 Крупп (значення)